Ukkonen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
  (né en 1950), chercheur en informatique, auteur de l'algorithme d'Ukkonen
 Kari Ukkonen (né en 1961), joueur finlandais de football
 Veikko Ukkonen (né en 1941), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois